Municipio de Ludlow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ludlow (condado de Champaign, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Ludlow (condado de Allamakee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Allamakee.
 Municipio de Ludlow (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.